Vares kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Vareš, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Frankrike 

 Varès, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Varetz, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Italien 

 Varese, Lombardiet, Provincia di Varese,